Батхинда:

 Бхатинда — город в индийском штате Пенджаб. 
 Бхатинда — округ в индийском штате Пенджаб.